Лига чемпионов УЕФА 2009/10 — 18-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 55-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 22 мая 2010 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Победителем стал «Интер», обыгравший в финале «Баварию» со счётом 2:0. Начиная с этого розыгрыша квалификация проходит в новом формате.

Изменение формата 

Введён предварительный квалификационный раунд для 4 клубов из стран с низшим рейтингом УЕФА. Введено разделение на чемпионскую и нечемпионскую квалификации: участники отборочных раундов, не являющиеся чемпионами своих стран, встречаются строго с другими клубами-нечемпионами, начиная с третьего раунда.

Изменены квоты прямого попадания в групповой этап: добавлено три места для клубов, получивших бронзовые медали чемпионатов трёх стран с наивысшим рейтингом УЕФА, добавлено три места для чемпионов стран, занимающих места с 10 по 12 в рейтинге УЕФА.

В этом розыгрыше финал впервые прошёл в субботу вечером, а первые, так же как и ответные, матчи 1/8 финала были разнесены по времени на две недели. 

В розыгрыше Лиги чемпионов 2009/10 участвуют 76 команд из 52 ассоциаций УЕФА (клубы Лихтенштейна не участвуют в турнире, поскольку чемпионат в стране не проводится). В соответствии с местом в таблице коэффициентов по состоянию на конец еврокубкового сезона 2007/08 от каждой ассоциации в турнире принимает участие определённое количество команд:
 ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Англия, Испания и Италия) — по 4 команды;
 ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Россия) — по 3 команды;
 ассоциации, занявшие места с 7 по 15 (Румыния, Португалия, Нидерланды, Шотландия, Турция, Украина, Бельгия, Греция и Чехия) — по 2 команды;
 ассоциации, занявшие места с 16 по 53 (37 ассоциаций, кроме Лихтенштейна) — по 1 команде.

Первый квалификационный раунд
 4 чемпиона ассоциаций, занявших места с 50 по 53 (Мальта, Черногория, Андорра, Сан-Марино)
Второй квалификационный раунд
 32 чемпиона ассоциаций, занявших места с 17 по 49 (кроме Лихтенштейна)
 2 победителя первого квалификационного раунда
Третий квалификационный раунд (чемпионская квалификация)
 3 чемпиона ассоциаций, занявших места с 14 по 16 (Греция, Чехия, Швейцария)
 17 победителей второго квалификационного раунда
Третий квалификационный раунд (нечемпионская квалификация)
 бронзовый призёр чемпионата ассоциации под номером 6 (Россия)
 9 серебряных призёров чемпионатов ассоциаций с 7 по 15 место (Румыния, Португалия, Нидерланды, Шотландия, Турция, Украина, Бельгия, Греция и Чехия)
Четвёртый квалификационный раунд (чемпионская квалификация)
 10 победителей третьего квалификационного раунда (чемпионской квалификации)
Четвёртый квалификационный раунд (нечемпионская квалификация)
 3 клуба, занявшие четвёртые места в чемпионатах ассоциаций с 1 по 3 место (Англия, Испания, Италия)
 2 бронзовых призёра чемпионатов ассоциаций с 4 по 5 место (Франция, Германия)
 5 победителей третьего квалификационного раунда (нечемпионской квалификации)
Групповой этап
 13 чемпионов ассоциаций с 1 по 13 место
 6 серебряных призёров чемпионатов ассоциаций с 1 по 6 место (Англия, Испания, Италия, Франция, Германия и Россия)
 3 бронзовых призёра чемпионатов ассоциаций с 1 по 3 место (Англия, Испания, Италия)
 5 победителей четвёртого квалификационного раунда (чемпионской квалификации)
 5 победителей четвёртого квалификационного раунда (нечемпионской квалификации)

Список участников 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2009/2010 (составы)

Подписи в скобках показывают, с какого места в национальном чемпионате каждая команда отобралась для своего начального раунда:

Примечание 
Победителем Лиги чемпионов 2008/2009 стала «Барселона», которая в этом розыгрыше обеспечила себе место в групповом этапе, став чемпионом Испании. Поэтому в квалификации произошли следующие изменения:
 Чемпион ассоциации под номером 13 (Бельгия) начал своё выступление со стадии группового этапа.
 Чемпион ассоциации под номером 16 (Швейцария) стартовал с третьего квалификационного раунда (чемпионская квалификация).
 Чемпионы ассоциаций под номерами 48 и 49 (Фарерские острова и Люксембург) начали выступление со второго квалификационного раунда.

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификация 

По новой системе Лиги чемпионов будут проводиться два отдельных отборочных турнира. Первый — для чемпионов, которые не получили квалификацию в групповой этап напрямую. Второй — для команд, не являющихся чемпионами своих стран и не квалифицированных напрямую в групповой этап.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в четвёртом квалификационном раунде Лиги Европы, а проигравшие в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов попадут в групповой этап Лиги Европы.

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 30 июня—1 июля, ответные — 7—8 июля 2009 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 14—15 июля, ответные — 21—22 июля 2009 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 28—29 июля, ответные — 4—5 августа 2009 года.

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 18—19 августа, ответные — 25—26 августа 2009 года.

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Групповой этап 

Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 
Первые матчи прошли 16—17 и 23—24 февраля, ответные — 9—10 и 16—17 марта 2010 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 30—31 марта, ответные — 6—7 апреля 2010 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 20—21 апреля, ответные — 27—28 апреля 2010 года.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2009/10 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 2009/10
 Список участников 2009/10
 Лига чемпионов 2009/10 на сайте «Спорт-Экспресс»
 UEFA European Cup Football
 UEFA European Cup Matches 2009/2010
 Этапы Еврокубков сезона 2009/10 на сайте «Еврокубки в цифрах»
 Матчи Еврокубков сезона 2009/10
 Статистика Еврокубков сезона 2009/10 на сайте RSSSF

 
2009
Европейский футбол в сезоне 2009/2010